Dolenja Dobrava (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas - Poljane
 Dolenja Dobrava (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje